

Patronyme 
Baxter est un nom de famille d'origine anglo-saxonne. Il signifie « boulangère » et est la forme féminine de . Il est notamment porté par :
 Agnes Sime Baxter (1870-1917), mathématicienne canadienne ;
 Alain Baxter (1973-), skieur alpin britannique ;
 Alan Baxter (1908-1976), acteur américain ;
 André Baxter (1687-1750), philosophe écossais ;
 Anne Baxter (1923-1985), actrice américaine ;
 Charles Baxter (1947-), écrivain américain ;
 Donald E. Baxter (?-1935), médecin, ingénieur, et scientifique américain ;
 Glen Baxter (1944-), dessinateur anglais ;
 James K. Baxter (1926-1972), poète néo-zélandais britannique ;
 Jane Baxter (1909-1996), actrice britannique ;
 Jarryd Baxter (1999-), nageur sud-africain ;
 Jim Baxter (1939-2001), footballeur écossais ;
 Jimmy Baxter (né en 1980), joueur américain naturalisé jordanien de basket-ball ;
 John Baxter (1896-1975), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 John Babington Macaulay Baxter (1868-1946), homme politique canadien ;
 Kirk Baxter, monteur australien ;
 Henry Baxter (1821-1873), général américain de l'Union ;
 Les Baxter (1922-1996), compositeur et musicien américain ;
 Lonny Baxter (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Mike Baxter (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 Noel Baxter (1981-), skieur alpin britannique ;
  ;
 Rob Baxter (né en 1971), joueur et entraîneur de rugby à XV ;
 Rodney James Baxter (1940-), physicien australien ;
 Stephen Baxter (1957-), écrivain britannique ;
  ;
 Warner Baxter (1889-1951), acteur américain ;
 

Le nom de Baxter est porté par un personnage de fiction :
 Baxter est le directeur de la base secrète de Sbrodj où l'on prépare la fusée lunaire dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune.

Art et culture 
 R comme Roger (Baxter), film britannique de Lionel Jeffries (1973) ;
 Baxter, film français de Jérôme Boivin (1989) ;
 The Baxter, film américain de Michael Showalter (2005) ;
 Monsieur Baxter est un personnage des albums de Tintin ;
 Bill Baxter est un groupe de musique français.

Médecine 
 Baxter, nom communément donné à la pochette de perfusion intraveineuse inventée par Donald E. Baxter;
 Baxter International, une société pharmaceutique américaine.

Robotique 
 Baxter est un robot créé par la société Rethink Robotics.

Toponymes

Antarctique 
 Le mont Baxter, sur la Terre Victoria.

Baxter, une ville du  comté de Jasper en Iowa ;
 Baxter, une ville située dans le Minnesota ;
 Baxter, une ville située dans le Tennessee ;
 Comté de Baxter, un comté de l'Arkansas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie de titre